Српско-бугарски уговор (1904)
 Српско-бугарски уговор (1912)

Споразуми
Односи Србије и Бугарске